Льофевр може да се отнася за:
 Камий Льофевр (1853 – 1933), френски скулптор
 Рашел Льофевр (р. 1979), канадска актриса
 Тео Льофевр (1914 – 1973), белгийски политик